Jaume Munar era il detentore del titolo ma è stato eliminato in semifinale.

In finale Hugo Dellien ha sconfitto Juan Ignacio Londero con il punteggio di 6-0, 6-1.

Teste di serie 

  Federico Coria (semifinale)
  Jaume Munar (semifinale)
  Facundo Bagnis (quarti di finale, ritirato)
  Thiago Monteiro (quarti di finale)

  Francisco Cerúndolo (primo turno) 
  Juan Pablo Varillas (secondo turno) 
  Hugo Dellien (campione) 
  Tomás Martín Etcheverry (secondo turno)

Qualificati 

  Luciano Darderi (primo turno)
  Gonzalo Villanueva (primo turno)

  Francisco Comesana (secondo turno) 
  Facundo Juarez (primo turno)

Wildcard 

  Franco Roncadelli (primo turno)
  Martin Cuevas (primo turno)

  Francisco Llanes (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Uruguay Open 2021